Nauenburg steht für:

 Nauenburg, Hofstelle und Wohnplatz im ehemaligen Ortsteil Groß Heere der Gemeinde Heere, Samtgemeinde Baddeckenstedt, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen 

Nauenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Nauenburg (* 2000), deutscher American-Football-Spieler
 Gustav Nauenburg (1803–1875), deutscher Theologe, Sänger, Schriftsteller, Musikpädagoge, Musikkritiker und Enzyklopädist